Maraini est un nom de famille porté par :

 Dacia Maraini (1936-), romancière, dramaturge et poétesse italienne,
 Fosco Maraini (1912-2004), ethnologue, orientaliste, alpiniste et écrivain italien,
  (1941-), romancière, historienne et ethnologue italienne,
  (1939-1995), chanteuse et compositrice italienne.